Термин коллизия (от лат.  — столкновение) имеет несколько значений:

 В области человеческих отношений коллизия — это столкновение противоположных сил, взглядов, стремлений, интересов.
 В сетевых технологиях коллизия кадров — это наложение двух и более кадров (пакетов) от станций, пытающихся передать кадр в один и тот же момент времени из-за наличия задержки распространения сигнала по сети или наличия неисправной сетевой платы.
 В информатике и криптографии коллизия хеш-функции — это равенство значений хеш-функции на двух различных блоках данных.
 В социологии коллизия — это столкновение в области человеческих отношений.
 В праве коллизия — это столкновение норм права, регулирующих одни и те же общественные отношения. При коллизии действует закон, вступивший в силу позже (при прочих равных, то есть при одинаковой юридической силе).
 В геологии коллизия континентов — это столкновение континентальных плит, которое всегда приводит к смятию коры и образованию горных цепей.
 В базах данных коллизия — событие, когда один пользователь запускает на выполнение транзакцию по изменению содержимого таблицы, а другой — на выборку из неё данных.
 В акушерстве коллизия — это сцепление плодов во время родов при многоплодной беременности, когда во вход малого таза вступают одновременно крупные части обоих плодов.
 В математическом моделировании — столкновение объектов.
 В строительном проектировании — ошибка, допущенная на стадии проектирования и заключающаяся в несогласованности, противоречии смежных разделов одного проекта либо наложении границ проектирования разных   объектов. 
 В литературоведении коллизия — изображение жизненных конфликтов и борьбы в сюжете художественного произведения.
 В цифровой графике — технология, отвечающая за прохождение объектов сквозь друг друга.

См. также 
 Каллизия — род растений семейства Коммелиновые.